Ковбасюк — украинская фамилия. Известные носители: